

Geografia 
 Eller − fiume della Bassa Sassonia, in Germania
 Eller – quartiere della città tedesca di Düsseldorf
 Ediger-Eller – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Carl Eller – giocatore di football americano statunitense
 Cássia Eller – cantante e musicista brasiliana
 Fabiano Eller – calciatore brasiliano
 Heino Eller – compositore estone
 Walton Eller – tiratore a volo statunitense